Marie Kastilská ( María de Castilla; 1401, Segovia – 1458, Valencie) byla aragonská a neapolská královna z dynastie Trastámara. Během časté nepřítomnosti svého chotě vykonávala funkci regentky.

Život 

Narodila se jako nejstarší ze tří dětí kastilského krále Jindřicha III. a jeho manželky Kateřiny, dcery Jana z Gentu. Roku 1402 byla zasnoubena se svým bratrancem, aragonským infantem Alfonsem. Svatba posvěcená papežským dispenzem proběhla 12. června 1415 v katedrále ve Valencii. O rok později se Alfons stal aragonským králem. Marie byla chatrného zdraví, po neštovicích měla zjizvenou pleť a zdá se, že trpěla epilepsií. Konzumace manželství byla odložena a ani v letech následujících se manželům nepodařilo zplodit tak žádaného potomka, což negativně ovlivnilo stav jejich manželství.

Roku 1420 se Alfons rozhodl uplatnit nárok na neapolský trůn a v letech následujících strávil na Pyrenejském poloostrově minimum času. Během pobytu v Neapoli si pořídil milenku a Marie byla zprávou o její existenci hluboce zraněna. K rozvodu i přes neplodnost manželství nedošlo, Marie během časté nepřítomnosti svého chotě vykonávala funkci regentky. Ovdověla v létě 1458 a zemřela na podzim téhož roku. Byla pohřbena v klášteře sv. Trojice ve Valencii.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 
 Theresa Earenfight: The king's other body – María of Castile and the crown of Aragon, University of Pennsylvania Press, 2010, 
 Francisca Hernández de León Sánchez: Doña María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, Universidad de Valencia, Valencia 1959
 Sharon L. Jansen: The monstrous regiment of women – female rulers in early modern Europe, Palgrave Macmillan, New York 2002, 
 Ferran Soldevila: La reina Maria, muller del Magnànim, Valencia 1959
 J. Vicens Vives: Els Trastàmares, in: Biografies catalanes, Barcelona 1959

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Kastilské infantky
Aragonské královny
Mallorské královny
Neapolské královny
Sicilské královny
Vévodkyně z Girony
Asturijské kněžny
Hraběnky z Cervery
Barcelonské hraběnky
Regentky
Narození 14. září
Narození v roce 1401
Narození v Segovii
Úmrtí 7. září
Úmrtí v roce 1458
Úmrtí ve Valencii
Pohřbení ve Valencii
Ženy
Dcery králů